«World Magnetic Tour» — масштабное мировое турне 2010 года группы Metallica в поддержку выхода своего, на тот момент нового альбома Death Magnetic (выпущенного в конце 2008).

В расписании турне числится Россия. Концерт группы  в Москве состоялся 24 и 25 апреля 2010.

Расписание турне 

Расписание мирового турне группы  — «World Magnetic Tour» 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Металлика
 Официальный ФАН клуб группы Металлика
 Композиции группы Металлика на last.fm

Концертные туры
Концертные туры 2010 года
Metallica